Mistrzostwa Ameryki Południowej do lat 17 w piłce nożnej 2005 odbyły się w Wenezueli między 1 a 17 kwietnia. Mecze w ramach turnieju odbywały się w miastach:Maracaibo. Mogli w nim wziąć udział piłkarze urodzeni po 1 stycznia 1988. Dwie najlepsze drużyny turnieju, wywalczyły awans do Mistrzostw Świata U-17, które odbyły się w Peru w 2005 roku.

Drużyny

Pierwsza runda

Grupa A

Grupa B

Runda finałowa

Awans do Mistrzostw Świata U-17 w piłce nożnej 2005 
  Brazylia
  Urugwaj

Klasyfikacja strzelców

Linki zewnętrzne 
 Wyniki RSSSF.com
 www.CONMEBOL.com

2005 w piłce nożnej